Chris bezeichnet:
 die Kurzform der männlichen Vornamen Christian, Christoph und Christopher
 seltener auch die Kurzform der weiblichen Vornamen Christine und Christiane

Chris ist der Künstlername folgender Personen:
 Chris, Pseudonym des spanischen Comicautors Xavier Musquera (1942–2009)
 Chris (Fußballspieler) (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Chris oder Christine and the Queens (* 1988), französische Musikerin
 Chris Diamond (* 1991), spanischer Pornodarsteller

CHRIS steht für:
 Compact High Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS), die Kamera des Proba-1-Satelliten

Siehe auch:
 Chriss
 Cris
 Criss
 Kris (Begriffsklärung)
 Kriss
 Gris

Abkürzung